Der Begriff Esack bezeichnet:

 einen Wohnplatz im Ortsteil Beuster der Stadt Seehausen (Altmark), Lkr. Stendal, Sachsen-Anhalt, siehe Esack (Seehausen)

siehe auch 
 Farid Esack, islamischer Theologe und politischer Aktivist